

Patronyme
 Allison Vernerey, (1991- ), est une joueuse de basket-ball française.
 Laurent Vernerey, (1965- ), est un bassiste et contrebassiste français.
 Raoul Magrin-Vernerey, (1892-1964), était un officier français

Homonymie
Homonymie de patronyme